Всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике проходили 30 декабря 2015 года, на них избирались президент и депутаты Национального собрания. На президентских выборах в 1-м туре ни один из претендентов не набрал более 50 % голосов. Выборы в парламент были отменены Временным Конституционным судом. Второй тур президентских и повторные выборы в парламент прошли 14 февраля 2016 года. Второй тур парламентских выборов проходил 31 марта 2016 ода.

Выборы несколько раз переносились от изначально запланированной даты 18 октября. Действующему президенту Катрин Самба-Панзе не разрешили выставлять свою кандидатуру.

После второго тура президентских выборов победителем оказался бывший премьер-министр беспартийный Фостен-Арканж Туадера, получивший 63 % голосов и обошедший также бывшего премьер-министра Анисе-Жоржа Дологеле, лидера Союза за центральноафриканское обновление.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы 
Второй тур прошёл 31 марта 2016 года. Его результаты вместе с подтверждёнными результатами 1-го тура показали, что в Национальное собрание попали 17 партий и 56 беспартийных депутата.

Примечания 

Выборы в Центральноафриканской Республике
2015 год в Центральноафриканской Республике
2016 год в Центральноафриканской Республике
Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика